Il singolare maschile  del torneo di tennis Cincinnati Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Harold Solomon che ha battuto in finale Francisco González 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (semifinali)
 Guillermo Vilas (terzo turno)
 Harold Solomon (campione)
 Peter Fleming (secondo turno)
 Ivan Lendl (quarti di finale)
 Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Brian Gottfried (terzo turno)
 Wojciech Fibak (secondo turno)

 Yannick Noah (primo turno)
 Victor Amaya (terzo turno)
 John Sadri (terzo turno)
 Stan Smith (primo turno)
 Heinz Günthardt (primo turno)
 Raúl Ramírez (primo turno)
 Vijay Amritraj (quarti di finale)
 Brian Teacher (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1980